Jílovice est un toponyme qui peut désigner :

Jílovice, une commune du district de České Budějovice, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Jílovice, une commune du district de Hradec Králové, dans la région de Hradec Králové (la commune appartenait au district de Rychnov nad Kněžnou jusqu'en 2007).

Homonymie de localités en  Tchéquie